

Sources 
 .
 .
 Cartes topographiques et anciennes photographies aériennes sur le site map.geoportail.lu (consulté le ), pour les altitudes des gares et d'autres détails.
 Google Maps (consulté le ), permettant de consulter les images satellitaires de la ligne et de son environnement.

Ligne 4